Финал Кубка Швеции по футболу 1946 — финальный матч 6-го розыгрыша Кубка Швеции по футболу, который состоялся 25 августа 1946 года на стадионе «Росунда» в Стокгольме.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Швеции по футболу

Финалы Кубка Швеции по футболу
События 25 августа
Август 1946 года